Каа́-Хем ( — малая река, Малый Енисей) — топоним:

 Каа-Хем, Ка-Хем — оригинальное название реки Малый Енисей.
 Каа-Хем — посёлок городского типа, административный центр Кызыльского кожууна Республики Тыва.
 Каа-Хем — городское поселение.